Het GP3-seizoen 2017 was het achtste GP3-seizoen. Regerend kampioen Charles Leclerc was overgestapt naar de Formule 2 en verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

De Britse coureur George Russell werd tijdens het voorlaatste raceweekend op het Circuito Permanente de Jerez kampioen.

Teams en coureurs

Veranderingen bij de coureurs 
 Van team veranderd
 Jack Aitken: Arden International → ART Grand Prix
 Tatiana Calderón: Arden International → DAMS
 Kevin Jörg: DAMS → Trident
 Niko Kari: Koiranen GP → Arden International
 Steijn Schothorst: Campos Racing → Arden International

 Nieuw/teruggekeerd in de GP3
 Bruno Baptista: Eurocup Formule Renault 2.0 (Fortec Motorsports) → DAMS
 Dorian Boccolacci: Eurocup Formule Renault 2.0 (Tech 1 Racing) → Trident
 Julien Falchero: Eurocup Formule Renault 2.0 (R-ace GP) → Campos Racing
 Anthoine Hubert: Europees Formule 3-kampioenschap (Van Amersfoort Racing) → ART Grand Prix
 Raoul Hyman: Europees Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Campos Racing
 Leonardo Pulcini: Euroformula Open (Campos Racing) → Arden International
 George Russell: Europees Formule 3-kampioenschap (HitechGP) → ART Grand Prix
 Marcos Siebert: Italiaanse Formule 4-kampioenschap (Jenzer Motorsport) → Campos Racing
 Ryan Tveter: Europees Formule 3-kampioenschap (Carlin) → Trident

 Uit de GP3
 Ralph Boschung: Koiranen GP → Formule 2 (Campos Racing)
 Jake Dennis: Arden International → Blancpain GT Series (Belgian Audi Club Team WRT)
 Antonio Fuoco: Trident → Formule 2 (Prema Racing)
 Jake Hughes: DAMS → Europees Formule 3-kampioenschap (Hitech GP)
 Matevos Isaakyan: Koiranen GP → World Series Formule V8 3.5 (SMP Racing with AVF)
 Charles Leclerc: ART Grand Prix → Formule 2 (Prema Racing)
 Konstantin Tereshchenko: Campos Racing → World Series Formule V8 3.5 (Teo Martín Motorsport)

 Tijdens het seizoen
 Hungaroring: Bij het team DAMS werd de Amerikaan Santino Ferrucci vervangen door de Fransman Matthieu Vaxivière, nadat Ferrucci de overstap maakte naar de Formule 2.
 Spa-Francorchamps: Bij het team Jenzer Motorsport stapte de Amerikaan Juan Manuel Correa, die onder een Italiaanse licentie rijdt, in als derde coureur van het team.
 Autodromo Nazionale Monza: Bij het team DAMS werd Matthieu Vaxivière vervangen door de Brit Daniel Ticktum.

Veranderingen bij de teams 
 Koiranen GP heeft het kampioenschap verlaten.

Races 
 Op 27 januari 2017 werd de GP3-kalender van 2017 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Teams
 Alleen de drie beste coureurs konden punten scoren voor het kampioenschap.

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2017
Autosport in 2017